Clinton désigne notamment :

Patronyme

 Bill Clinton (1946-),  président des États-Unis,
 Didier Kalonji (né en 1979), connu sous le nom de  Bill Clinton Kalonji, chanteur et animateur congolais,
 Chelsea Clinton (née en 1980), fille de Bill Clinton et d'Hillary Clinton,
 DeWitt Clinton (1769 – 1828), homme politique américain et gouverneur de New York, fils de James Clinton et neveu de George Clinton
 Eric Clinton Newman plus connu sous le nom de Luka Rocco Magnotta (né en 1982), assassin québécois
 Geoffrey de Clinton († v. 1134), baron anglo-normand, chambellan et trésorier du roi Henri  d'Angleterre.
 George Clinton (1686-1761), gouverneur colonial britannique de Terre-Neuve et de New York ;
 George Clinton (1739-1812), vice-président des États-Unis et gouverneur de New York, frère de James Clinton ;
 George Clinton (né en 1941), musicien  américain, l'un des pères fondateurs du funk.
 George William Clinton (1807-1885), un juge et botaniste américain,
 Gordon S. Clinton (1920-2011), maire de Seattle,
 Henry Clinton, (1730–1795), un général britannique,
 Henry Fynes Clinton (1781-1852), un chronologiste britannique,
 Henry Clinton (1684-1728),  comte de Lincoln,
 Hillary Clinton (1947-),  secrétaire des États-Unis, Senatrice de New-York, candidate à la Présidentielle des États-Unis de 2016, épouse de Bill Clinton.
 James Clinton (1733 – 1812), un général américain pendant la guerre d'Indépendance, père de DeWitt Clinton.
 James G. Clinton (1804-1849), homme politique américain.
  (1909-1985), trompettiste, chef d'orchestre et arrangeur américain.

Toponyme

Clinton, une ville de l'Ontario,
 Clinton, une ville de l'Alberta,
 Clinton, une ville de la Colombie-Britannique,
 Rivière Clinton, un affluent de la rivière Arnold (versant de la rivière aux Araignées, lac Mégantic, rivière Chaudière et rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec.



Localités
 Clinton, une localité du comté de Van Buren dans l'Arkansas,
 Clinton, une localité du comté de Sampson en Caroline du Nord,
 Clinton, une localité du comté de Laurens en Caroline du Sud,
 Clinton, une ville du Connecticut,
 Clinton, une localité du comté de DeWitt dans l'Illinois,
 Clinton, une localité du comté de Vermillion dans l'Indiana,
 Clinton, une localité du comté de Clinton dans l'Iowa,
 Clinton, une localité du comté de Hickman dans le Kentucky,
 Clinton, une localité de la Paroisse de Feliciana Est en Louisiane,
 Clinton, une localité du comté de Kennebec dans le Maine,
 Clinton, une localité du comté du Prince George dans le Maryland,
 Clinton, une localité du comté de Worcester dans le Massachusetts,
 Clinton, une localité du Michigan,
 Clinton, une localité du comté de Lenawee, dans le Michigan,
 Clinton, une localité du comté de Big Stone dans le Minnesota,
 Clinton, une ville du comté de Hinds dans le Mississippi,
 Clinton, une ville du Missouri,
 Clinton, une localité du comté de Missoula dans le Montana,
 Clinton, une localité du comté de Sheridan dans le Nebraska,
 Clinton, une localité du comté de Hunterdon dans le New Jersey,
 dans l'État de New York :
 Clinton, une localité dans le comté de Clinton,
 Clinton, une localité dans le comté de Dutchess,
 Clinton, une localité dans le comté d'Oneida, 
 Clinton, une localité du comté de Summit dans l'Ohio,
 Clinton, une ville du comté de Custer dans l´Oklahoma,
 Clinton, une localité du comté d'Anderson dans le Tennessee,
 Clinton, une ville fantôme située dans le Comté de DeWitt, au Texas
 Clinton, une localité du comté de Davis dans l'Utah,
 Clinton, une localité du comté d'Island dans l'État de Washington,
 dans le Wisconsin : 
 Clinton, une ville du comté de Rock,
 Clinton, une localité du comté de Barron, 
 Clinton, un village du comté de Rock, 
 Clinton, une localité du comté de Vernon,

Comtés

Subdivisions de comtés 
Census-designated places (CDP):
 Clinton,  une CDP dans le Connecticut,
 Clinton,  une CDP dans le Maine,
 Clinton, une CDP en Pennsylvanie,
Townships :
 Clinton Township, dans le Dakota du Nord,
 Clinton Township, dans le Dakota du Sud,
 Clinton Township,  dans l'Illinois,
 Clinton Township, dans l'Indiana,
 Clinton Township, dans le comté de Boone,
 Clinton Township, dans le comté de Cass,
 Clinton Township, dans le comté de Decatur,
 Clinton Township, dans le comté d'Elkhart,
 Clinton Township, dans le comté de LaPorte,
 Clinton Township, dans le comté de Putnam,
 Clinton Township, dans le comté de Vermillion,
 Clinton Township, dans l'Iowa,
 Clinton Township, dans le Comté de Cass,
 Clinton Township, dans le comté de Linn,
 Clinton Township, dans le comté de Ringgold,
 Clinton Township, dans le comté de Sac,
 Clinton Township, dans le comté de Wayne,
 Clinton Township, dans le Kansas,
 Clinton Township, dans le Michigan,
 Clinton Charter Township, dans le comté de Macomb,
 Clinton Township, dans le comté de Lenawee,
 Clinton Township, dans le comté d'Oscoda,
 Clinton Township, dans le Minnesota,
 Clinton Township, dans le comté de Rock,
 Clinton Township, dans le comté de Saint Louis,
 Clinton Township, dans le Missouri,
 Clinton Township, dans le comté de Clinton,
 Clinton Township, dans le comté de Douglas,
 Clinton Township, dans le comté de Henry,
 Clinton Township, dans le comté de Texas,
 Clinton Township, dans le New Jersey,
 Clinton Township, dans l'Ohio,
 Clinton Township, dans le comté de Franklin dans l'Ohio,
 Clinton Township, dans le comté de Fulton,
 Clinton Township, dans le comté de Knox,
 Clinton Township, dans le comté de Seneca,
 Clinton Township, dans le comté de Shelby,
 Clinton Township, dans le Comté de Vinton,
 Clinton Township, dans le comté de Wayne,
 Clinton Township, en Pennsylvanie,
 Clinton Township, dans le comté de Butler,
 Clinton Township, dans le comté de Lycoming,
 Clinton Township, dans le comté de Venango,
 Clinton Township, dans le comté de Wayne,
 Clinton Township, dans le comté de Wyoming.

Clinton est également un surnom du Hell's Kitchen, un quartier de Manhattan à New York.

Clinton, une localité d'Otago.
 La rivière Clinton, cours d’eau de l’Île du Sud.

Divers
 Clinton, un cépage,
 Clinton, une station de la ligne bleue du métro de Chicago,
 Clinton, une station des lignes rose et verte métro de Chicago,
 Clinton, une automobile canadienne construite de 1911 à 1912,
 Clinton, un projet secondaire de Cornershop,
 Clinton Cards, une chaîne de commerce au Royaume-Uni,
 , hebdomadaire cévenol d'information et d'opinions diffusé dans la région d’Alès (Gard) de  à 
 Camp Clinton, un camp pour prisonniers de guerre allemands et italiens de la Seconde Guerre mondiale à Clinton, dans le Mississippi
  :
Port Clinton, localité de l'État du Queensland en Australie;
Port Clinton, petite ville siège du comté d'Ottawa, dans l'État américain de l'Ohio ;
Port Clinton, petit village du comté de Schuylkill, dans l'état américain de Pennsylvanie.

Voir aussi
 Clintonville, une banlieue de Columbus dans l'Ohio,
 Clintonville, une localité de Pennsylvanie,
 Clintonville, une localité du Wisconsin,
 Baddesley Clinton, un manoir au nord de la ville historique de Warwick en Angleterre, 
 Aston Clinton, un village dans le Buckinghamshire en Angleterre, 
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de townships